Bedák ist der Familienname folgender Personen:

 Pál Bedák (* 1985), ungarischer Boxer
 Zsolt Bedák (* 1983), ungarischer Boxer